''Это алфавитный список станций Чикагского метрополитена.

Ч
 
Станции
Списки:Транспорт в США